Марат Сергеевич Козлов (7 мая 1930 — 26 июня 1942) — юный герой-партизан разведчик связной Великой Отечественной войны, участник партизанского движения в Быховском районе Белорусской ССР, замученный и зверски убитый фашистами в июне 1942 года.

Биография 
Родился 7 мая 1930 году в деревне Ветренка Быховского района Могилёвской области в Белоруссии. В начале Великой Отечественной войны мальчику исполнилось 11 лет и он успел окончить обучение в трёх классах Ветренской школы. Отца призвали на службу в Красную Армию, погиб на фронте. Летом 1941 года в белорусскую деревню вошли немецко-фашистские войска. Семья Козловых — Марат, мама Валентина Николаевна, медицинская сестра, и младшая сестрёнка Дина ушли в лес, в партизанский отряд Ивана Дзюбы.

С января 1942 года Марат стал помогать партизанам, был связным подпольной группы, действовавшей на ветренском стеклозаводе «Ильич». Мальчик доставал, а также собирал с поля боя боеприпасы и оружие, которые доставлял в партизанский отряд. В июне 1942 его часто направляли в разведку.

Во время одной из таких разведывательных операций во вражеский гарнизон, который располагался в деревне Кузьковичи, был схвачен фашистами. Марат и его друг Норик отправились в разведку и случайно встретились с полицаями. Их задержали, но партизанский отряд попытался отбить своих помощников. В перестрелке Норик уцелел, а Марат, убегая, попал в немецкую засаду. Его мучительно допрашивали, выкололи ему глаза, обрезали уши, нос, выломали руки и ноги. Не добившись информации, немцы расстреляли Марата. Тело привезли ночью в деревню и бросили в яму с запиской на груди: «Так будет со всеми». Местная жительница, Мария Важинская, тайно похоронила Марата в лесу у деревни.

После окончания войны Марат был перезахоронен с воинскими почестями на сельском кладбище деревень Ветренка и Ухлясть. Был сооружён и установлен памятник.

Память 
 Имя Марата Козлова было присвоено теплоходу Балтийского моря, построенному в 1976 году.
 В 1965 году, возле средней школы № 1, в городе Быхове юному герою установлен памятник. Автор памятника — скульптор Николай Поляков.
 В 1974 именем Марата Козлова названа одна из улиц города Быхова.

Примечания

Литература 
 Их именами названы…: Энцикл. справочник / Редкол.: И. П. Шамякин (гл. ред.) и др.. — Мн.: БелСЭ, 1987.

Ссылки 
 Герой Марат Козлов
 Помним о Марате Козлове

Партизаны Великой Отечественной войны
Пионеры-герои